Satu Mare (stad), stad in het Roemeense district Satu Mare
 District Satu Mare, district in Roemenië
 Viile Satu Mare, gemeente in het Roemeense district Satu Mare
 Satu Mare (Harghita), gemeente in het Roemeense district Harghita
 Satu Mare (Suceava), gemeente in het Roemeense district Suceava